Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Juli 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Saanen